Emmanuelle Mottaz (née en 1963), chanteuse et scénariste française ;
 Eugène Mottaz (1862-1951), enseignant, historien et essayiste suisse.